El nombre Vala puede hacer referencia a:

 Völva o Vala, una sacerdotisa de la mitología escandinava;
 el asteroide (131) Vala del cinturón de asteroides llamado así en honor a la anterior;
 los valar (singular vala), seres espirituales de ficción en algunas obras de J. R. R. Tolkien;
 Vala, un demonio con forma de caverna, serpiente o dragón que aparece en el texto hinduista Rig-veda (siglo XIV a. C.);
 el lenguaje de programación Vala, diseñado para el sistema GObject de GNOME;
 Vala Mal Doran, un personaje de ficción en la serie televisiva Stargate SG-1;
 Vala, o las Cuatro Zoas, un poema de William Blake; o
 The Vala, un grupo musical estadounidense de melodic metal.